Семён Воинов:
 Воинов, Семён Григорьевич (1904—?) — учёный в области литейного производства, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии.
 Воинов, Семён Максимович — скульптор-самоучка, псаломщик Петровского собора, делал фигуры к фонтанам в Петергофе.